La 1ª Divisão 2007-2008 è stata la diciottesima edizione del massimo torneo di calcio a 5 portoghese. La stagione regolare ha preso avvio il 15 settembre 2007 e si è conclusa il 17 maggio 2008, prolungandosi fino al 29 giugno seguente per permettere la disputa delle partite di spareggio.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti
  Benfica campione del Portogallo e qualificato alla Coppa UEFA 2008-09.
  Boavista, Nogueirense, UTAD e Vila Verde retrocesse in Segunda divisão 2008-09.

Play-off 
I play-off si sono svolti dal 24 maggio al 29 giugno 2008, coinvolgendo le società classificatesi nelle prime otto posizioni al termine della stagione regolare.

Play-out
I play-out si sono svolti dal 24 maggio al 14 giugno 2008, coinvolgendo le società classificatesi tra il nono e il quattordicesimo posto al termine della stagione regolare.

Classifica

Nota:
 * Boavista: +15 punti (Regola della competizione)
 * Fundão e Sassoeiros: +14 punti (Regola della competizione)
 * UTAD e Vila Verde: +9 (Regola della competizione)
 * Nogueirense: +1 (Regola della competizione)

Collegamenti esterni

Campionato portoghese di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2007
Calcio a 5 nel 2008